Horizon (lijn), ook wel: kim of einder
 Horizon (perspectief), in het perspectief de lijn op ooghoogte
 Horizon (figuurlijk), mooi ideaal dat nog lang niet verwezenlijkt is
 Horizon (ontastbaar), denkbeeldige lijn in de verte.
 Horizon (televisieprogramma), populairwetenschappelijk televisieprogramma
 Horizon (McCoy Tyner), een album van jazzpianist McCoy Tyner uit 1980
 Horizon (BZN), een album van BZN uit 1990
 Horizon (Vangelis), een ononderbroken suite van Jon & Vangelis
 Horizon (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Horizon (1971), een Hongaarse speelfilm uit 1971
 Horizon (2016), een film uit 2016 van Giancarlo Sanchez
 Horizon (Tourist LeMC), een nummer uit 2016
 Horizon (hop), een hopvariëteit
 Horizon (band), een Duitse metalband
 De Horizon (school), een school in Zoetermeer
 Horizon (uitgeverij), een Belgische uitgeverij
 Horizon (Jeangu Macrooy), een album van Jeangu Macrooy uit 2019
 Horizon (BLØF), een nummer van Bløf uit 2021